Sorna steht für:

 Sorna (Dittersdorf), Ort in Thüringen
 Sornay (Musikinstrument)
 Sorna Bluff, Felsenkliff im Queen Elizabeth Land, Antarktika